Пупцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пупцево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Пупцево — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Пупцево — деревня в Сонковском районе Тверской области.